Олеа-де-Боэдо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Боэдо-Охеда. Занимает площадь 8,23 км². Население — 40 человек.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Web del Ayuntamiento 

Муниципалитеты Паленсии